ЦНИИС:

 Научно-исследовательский институт транспортного строительства (ОАО «ЦНИИС»)
 Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России)
 Центральный научно-исследовательский институт связи
 Центральный научно-исследовательский институт сыродельной промышленности (1944—1954)